Гурбешть () — село в Румунії, у повіті Біхор. Входить до складу комуни Кебешть.
 Гурбешть () — село в Румунії, у повіті Біхор. Входить до складу комуни Спінуш.